Pieter Bogaers (politicus), een Nederlands politicus en econoom
 Pieter Bogaers (voetballer), een Nederlands voetballer